Marc Garcia (n.1967), pilota motociclistico francese
 Marc García Antonell (n. 1996), cestista spagnolo
 Marc García Ferrándiz (n. 1999), pilota motociclistico spagnolo
 Marc García Renom (n. 1988), calciatore andorrano